Rettenegger ist der Familienname folgender Personen:

 Stefan Rettenegger (* 2002), österreichischer Nordischer Kombinierer
 Thomas Rettenegger (* 2000), österreichischer Nordischer Kombinierer